Tarver ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Tarver (* 1968), US-amerikanischer Boxer
 John Tarver (* 1949), US-amerikanischer Footballspieler
 Katelyn Tarver (* 1989), US-amerikanische Sängerin
 La Schelle Tarver (* 1959), US-amerikanischer Baseballspieler
 Malcolm C. Tarver (1885–1960), US-amerikanischer Politiker
 Theo Tarver (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Zakar Tarver (1893–1960), türkischer Radiologe, Arzt und Politiker